Saint Pierre est le nom donné à plusieurs saints dans le christianisme.

Le plus célèbre est Pierre l'apôtre, dit « Prince des Apôtres » [dans le sens de premier]. Les autres saints ont été nommés d'après lui. Il fut crucifié martyr.

Tradition 

Saint Pierre est souvent représenté portant deux clés : l'une en or, céleste, l'autre en argent, terrestre. Il a ainsi la capacité d'ouvrir et de fermer les portes du Paradis. Un homologue païen romain est le dieu Janus, porteur de clés lui aussi, mais qui sont celles du passé et de l'avenir.

Autres saints des Églises catholiques et orthodoxes 

Les saints sont présentés ci-dessous classés par ordre chronologique du décès présumé :

 Pierre de Lampsaque († entre 249 et 251), martyr avec André, Paul et Denise à Lampsaque dans l'Hellespont sous Dèce ; fêté le 15 mai en Occident et le 18 mai en Orient.
 Pierre Balsame († 311) ou Basalme, martyr en Palestine à Éleuthéropolis.
 Pierre de Mélitène († 341), diacre, mort martyr en Arménie avec son serviteur Hermogène ; fêté le 17 avril.
 Pierre de Sébaste († 391), ou Pierre de Césarée, dixième enfant de sainte Eumélie, frère de Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et Macrine la Jeune, évêque en Arménie ; fêté localement le 9 janvier. 
 Pierre Chrysologue († 451), évêque de Ravenne, Docteur de l'Église.
 Pierre de Doroverne († 608), abbé à Cantorbéry, mort naufragé ; fêté le 6 janvier. 
 Pierre l'Athonite (début du ), ou Pierre de l'Athos, ancien soldat de l'armée byzantine, ermite au Mont Athos ; fêté le 12 juin.
 Pierre de Cordoue  († 851), prêtre, Vallabonse ou Vallabon, diacre, Sabinien, Wistremond, Havence et Jérémie, moines, tous martyrs à Cordoue en Andalousie par la main des Musulmans ; célébrés le 7 juin. 
 Pierre d'Argos († 990), dit « le Thaumaturge », évêque d'Argos dans le Péloponnèse, ascète, philanthrope et prophète, défendit les canons de l'Église lors de la querelle de la Tétragamie ; fêté le 3 mai. 
 Pierre de Koricha († vers 1270 ou 1275), ascète à Koricha près de Prizren en Serbie ; fêté le 5 juin. 
 Pierre de Moscou († 1326), métropolite de Moscou, thaumaturge, commença la construction de la cathédrale de la Dormition au Kremlin.

Autres saints et bienheureux catholiques 

Classés par ordre chronologique de leur décès :

 Pierre Mavimène († 734), martyr par la main des Musulmans ; célébré le 21 février.
 Pierre Orseolo († 997),  de Venise. 
 Pierre Damien (° vers 1007 - †1072), religieux italien, d'abord ermite, ensuite évêque, puis cardinal. Après sa mort fut déclaré docteur de l'Église.
 Pierre d'Osma († 1109), premier évêque d'El Burgo de Osma après la Reconquista.
 Pierre l'Ermite († 1115), ou Pierre d'Amiens, bienheureux, prédicateur itinérant, prêche la Première croisade avec le pape Urbain II.
 Pierre Pappacarbone  († 1123), abbé de Cava ;
 Pierre de Juilly († 1136), bienheureux, moine d'origine anglaise, ami de saint Etienne de Citeaux, prieur de Puellemontier puis retiré chez les religieuses de Juilly ; célébré le 23 juin.
 Pierre de Tarentaise (°1102 - † vers 1174), ou Pierre du Dauphiné, apprend les psaumes en gardant les troupeaux de son père, nommé archevêque de Tarentaise ; célébré le 8 mai.
 Pierre de Vérone (°1205 - †1252), ou Pietro Rosini ou Pierre Martyr, prêtre dominicain inquisiteur, martyr ; célébré localement le 6 avril ou le 29 avril.
 Pierre Nolasque († 1258), cofondateur de l’ordre de Notre-Dame de la Merci pour le rachat des chrétiens enlevés par les musulmans ; célébré localement le 31 janvier.
 Pierre de La Cadirète († 1277), bienheureux, né à Moya en Espagne, dominicain, martyr lapidé par des païens lors d'un sermon à Urgell ; célébré le 20 décembre. 
 Pierre de Sienne († 1289), bienheureux, marchand de peignes, veuf, entra dans le Tiers-Ordre de Saint-François ; célébré le 4 décembre.
 Pierre Armengol († 1304), bienheureux, ancien brigand repenti  à Tarragone dans le royaume d’Aragon, entré dans l'Ordre de Notre-Dame de la Merci ; célébré localement le 27 avril ou le 1er septembre.
 Pierre de Foligno, né Pierre de Crisci († v. 1323), saint pénitent qui vécut dans l'humilité et le dénuement, et qui trouva refuge dans le clocher de la cathédrale de Foligno ; fête le 19 juillet. 
 Pierre Cambiani (1320-1365), dominicain martyr.
 Pierre de Luxembourg (°1369 - †1387), bienheureux, nommé évêque de Metz en Lorraine, par l'antipape Clément VII, en 1384, pendant le Grand Schisme d'Occident ; célébré le 2 juillet.
 Pierre de Narbonne († 1391), franciscain martyr à Jérusalem ; célébré le 14 novembre.
 Pierre Becchetti († 1421) et Jean Becchetti († 1420), ou Giovanni et Pietro Becchetti, bienheureux, prêtres de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin ; célébrés le 2  juillet.
 Pierre de Massalenis (°1375 - †1453), bienheureux, originaire d'Othoca en Sardaigne, pèlerin en Terre sainte, puis moine bénédictin à  à Venise à partir de 1410 ; célébré le 20 décembre. 
 Pierre d'Alcantara (°1499 - †1562), franciscain fondateur des frères mineurs de la stricte observance, les alcantarins ; célébré localement le 19 octobre.
 Pierre Berno († 1583), avec Alphonse Pacheco,  Rodolphe Aquaviva, Antoine Francisco et François Aranha, jésuites martyrs en Inde ; célébrés le 25 juillet. 

 Pierre Canisius (†  1597), ou en néerlandais Pierre Kanijs, docteur de l'Église, jésuite expert au concile de Trente et apôtre de la Réforme catholique en Allemagne du Sud et en Autriche ; célébré le 21 décembre.
 Pierre de l'Assomption, franciscain, († 1617), et Jean-Baptiste Machado, jésuite, bienheureux prêtres et martyrs au Japon ; célébrés le 22 mai. 
 Pierre Fourier (1565† 1640), prêtre religieux augustin et patriote Lorrain, curé de Mattaincourt, mort en exil à Gray en Franche-Comté Espagnole, fonde la première caisse d'assurances pour ses paroissiens, puis un institut de religieuses enseignantes ; célébré localement le 9 décembre.
 Pierre Claver  (°1580 - †1654), jésuite catalan, missionnaire en Nouvelle-Grenade, (Colombie), où il se dévoue auprès des Noirs victimes de l'esclavage ; célébré le 9 septembre.
 Pierre Sanz (1680-1747), missionnaire dominicain espagnol, vicaire apostolique en Chine, martyr, canonisé en l'an 2000, célébré le 26 mai ou le 9 juillet.
 Pierre Fioretti († 1750) ou Crispin de Viterbe en religion, frère mineur capucin à Rome puis à Orvieto (Ombrie) ; célébré le 23 mai ou le 19 mai ou le 29 août.
 Pierre-Louis de La Rochefoucauld (1744-1792), évêque de Saintes, martyr en 1792  dans la prison des Carmes à Paris sous la révolution française ; célébré le 2 septembre.
 Pierre-Sulpice-Christophe Faverge († 1794), ou Favergne? dit « Frère Roger », bienheureux, frère des Écoles chrétiennes, martyr déporté sur les Deux-Associés, l'un des pontons de Rochefort,  sous la Révolution française ; célébré le 12 septembre. 
 Pierre Gabilhaud († 1794), bienheureux, prêtre de Limoges et martyr aux pontons de Rochefort sous la Révolution française ; célébré le 13 août.
 Pierre Jarrige de la Morélie de Puyredon  (°1737 - †1794), bienheureux, chanoine de saint-Yrieix, martyr sur les pontons de Rochefort, pendant la Révolution française ; célébré le 12 août. 
 Pierre-Michel Noël (°1754 - †1794), bienheureux, prêtre du diocèse de Rouen, martyr déporté sur les Deux-Associés, l'un des pontons de Rochefort ; célébré le 5 août. 
 Pierre Wu Guosheng (° 1768 - †1814), laïc chinois converti, premier martyr chrétien natif de Chine, canonisé en 2000.
 Pierre Dumoulin-Borie (°1808 - †1838), missionnaire français martyr au Tonkin ; célébré le 24 novembre.
 Pierre Yu († 1839), martyr à treize ans en Corée ; célébré le 31 octobre. 
 Pierre Thi († 1839), avec André Dũng-Lạc,  martyrs au Tonkin ; célébrés localement le 21 décembre.
 Pierre Hong Pyong-ju († 1840), laïc coréen, catéchiste, martyr en Corée ; fêté le 31 janvier et le 20 septembre.
 Pierre Chanel (°1803 - †1841), prêtre mariste, premier martyr en Océanie ; célébré le 23 avril.
 Pierre Doan Công Quy († 1859), prêtre, avec Emmanuel Lê Van Phung, laïc, martyrs au Vietnam, à Cay Met, près de Saïgon en Cochinchine, sous l'empereur Tu Duc ; célébrés le 31 juillet. 
 Pierre Friedhofen († 1860), bienheureux, ramoneur Allemand né à Coblence, fonda la congrégation des Frères de la Miséricorde de Marie-Auxiliatrice ; célébré localement le 21 décembre.
 Pierre Almató († 1861), catalan martyr au Tonkin ; célébré le 1er novembre.
 Pierre Dung († 1862), avec Pierre Thuan et Vincent Duong, laïcs martyrs au Vietnam ; célébrés le 6 juin.
 Pierre Yu Chong-nyul († 1866), ou Ryou Cheng-Noui, homme marié et père de famille, martyr à Pyongyang en Corée ; célébré le 17 février.
 Pierre Liu Ziyu († 1900), martyr en Chine à Zhujiaxiezhuang, près de Shenxian dans la province de Hebei ; célébré le 17 juillet. 
 Pier Giorgio Frassati († 1925), ou Pierre-Georges Frassati en français, bienheureux, militant dans des associations de laïcs ; célébré le 4 juillet.
 Pierre Mesonero Rodriguez († 1936) avec Jean Martorell Soria et Joseph Toledo Pellicer, bienheureux, prêtres et religieux martyrs près de Valence lors de la guerre civile espagnole ; célébrés le 10 août. 
 Petro Verhun (°1890 - †1957), prêtre gréco-catholique ukrainien, visiteur apostolique en Allemagne et relégué en Sibérie, martyr ; célébré le 7 février

Autres saints orthodoxes 

Par ordre de leur date de célébration :

 Pierre de Bulgarie († 970), roi de Bulgarie, disciple de saint Jean de Rila, lutta contre le bogomilisme et se fit moine ; célébré le 30 janvier.
 Pierre d'Argos († ?) ; célébré le 3 mars.
 Pierre de Monténégro († ?) ; célébré le 18 octobre.
 Pierre l'Aléoute († ?), martyr ; célébré le 13 décembre.

Œuvres 

 Saint Pierre, fresque attribuée à Giotto di Bondone, à Assise ;
 Saint Pierre, statue de Michel-Ange, à Sienne ;
Le Reniement de Saint Pierre, H 424, est une Histoire sacrée pour solistes, chœur, et basse continue, composée par Marc-Antoine Charpentier à une date inconnue ;
 Saint Pierre, tableau du Greco de 1608.

Notes et références 

no:St. Peter